Yamaha CS-80 — полифонический аналоговый синтезатор, выпущенный в 1976 году. Он поддерживает 8-голосную полифонию (с двумя независимыми синтезаторными слоями на голос), а также примитивную память создаваемых на нем звуков, основанную на банке микропотенциометров (в отличие от выпущенного позднее Prophet-5), и выдающиеся особенности для исполнителя, такие как двойная клавиатура, чувствительная как к скорости нажатия (по подобию фортепианной), так и к силе послекасания (after-touch), и ленточный контроллер, позволявший выполнять полифонические изменения высоты тона и глиссандо. Их можно услышать в саундтреке Вангелиса к фильму Бегущий по лезвию, в котором CS-80 стал одним из главных инструментов, а также в саундтреке композитора к фильму Огненные колесницы.

Производство инструмента было прекращено в 1980 году. В сравнении с Prophet-5 и OB-X, CS-80 обычно описывается как выдающийся полифонический аналоговый синтезатор, и как обладающий одной из самых высоких цен за всю историю электронных инструментов.

Вангелис 
Греческий электронный композитор Вангелис активно использовал Yamaha CS-80. Он восхвалял инструмент за его способности, описывая его как «самый важный инструмент в моей карьере — и для меня, лучший дизайн аналогового синтезатора, когда-либо созданный. Это потрясающий инструмент, хотя, к сожалению, не самый успешный. Он требует много практики, если вы хотите правильно на нем играть, но это только потому, что это единственный синтезатор, который я мог бы описать как настоящий инструмент, во многом благодаря его клавиатуре, тому, как она устроена, и как она чувствуется.»

Аппаратные и программные эмуляции CS-80 
На данный момент, не было создано «железных» полноценных клонов CS-80. На выставке NAMN Show 2014 компания Studio Electronics представила свой новый инструмент Boomstar SE80, который содержал лишь скопированную секцию фильтра от CS-80.

Главной же «программной эмуляцией» считается инструмент CS-80 V от компании Arturia, выпущенный в 2003 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Detailed info page
 VintageSynth.com Article
 Yahoo! Group for CS-80 fans and owners
 Yamaha CS Series Servicing Guide and Troubleshooting Notes
 Kenton MIDI retrofit for Yamaha CS-80
 Синтезаторы, изменившие лицо современное музыки
 Yamaha CS-80

Синтезаторы Yamaha